Jack McLean est un nom pouvant désigner:

Jack McLean (1923-2003), joueur de hockey sur glace canadien
 (1923-2005), joueur de rugby à XV néo-zélandais
, joueur de rugby américain

Voir aussi

McLean, Jack